Архиепархия Давао () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Давао, Филиппины. В митрополию Давао входят епархии Дигоса, Мати и Тагума. Кафедральным собором apxиепархии Давао является церковь святого Петра.

История 
17 декабря 1949 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Satius haud dubie, которой учредил территориальную прелатуру Давао, выделив её из епархии Замбоанга. В этот же день территориальная прелатура Давао вошла в митрополию Себу.

29 июня 1951 года территориальная прелатура Давао вошла в митрополию Кагаян-де-Оро.

1 июля 1966 года Римский папа Павел VI выпустил буллу Catholicas res magna, которой возвёл территориальную прелатуру Давао в ранг епархии.

29 июня 1970 года Римский папа Павел VI выпустил буллу Sanctae Ecclesiae utilitatibus, которой возвёл епархия Давао в ранг архиепархии.

5 ноября 1979 года apxиепархия Давао передала часть своей территории для возведения новой епархии Дигоса.

Ординарии епархии 
 епископ Clovis Joseph Thibauld (1954—1970);
 архиепископ Clovis Joseph Thibauld (1970—1972);
 архиепископ Antonio Lloren Mabutas (1972—1996);
 архиепископ Фердинандо Роблес Капалья (1996 — 11.02.2012);
 архиепископ Romulo Geolina Valles (11.02.2012 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Satius haud dubie , AAS 42 (1950), стр. 373 
 Булла Catholicas res magna  
 Булла Sanctae Ecclesiae utilitatibus

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация  

Католические епархии Филиппин